|-
| 153401 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153402 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153403 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153404 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153405 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153406 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153407 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153408 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153409 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153410 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153411 - || || 24 d'agost de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 153412 - || || 25 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153413 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153414 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153415 - || || 27 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153416 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153417 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153418 - || || 26 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153419 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153420 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153421 - || || 27 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153422 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153423 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153424 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153425 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153426 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153427 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153428 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153429 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153430 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153431 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153432 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153433 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153434 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153435 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153436 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153437 - || || 24 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153438 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153439 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153440 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153441 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153442 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153443 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153444 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153445 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153446 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153447 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153448 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153449 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153450 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153451 - || || 18 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153452 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153453 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153454 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153455 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153456 - || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 153457 - || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 153458 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153459 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153460 - || 2001 RN || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153461 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153462 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153463 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153464 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153465 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153466 - || || 10 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153467 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153468 - || || 12 de setembre de 2001 || San Marcello || A. Boattini, G. Forti
|-
| 153469 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153470 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153471 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153472 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153473 - || || 9 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153474 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153475 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153476 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153477 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153478 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153479 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153480 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153481 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153482 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153483 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153484 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153485 - || || 14 de setembre de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 153486 - || || 12 de setembre de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 153487 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153488 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153489 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153490 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153491 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153492 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153493 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153494 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153495 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153496 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153497 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153498 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153499 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153500 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3